Huseinović (variantes : Husejnović, Husejinović) est un patronyme bosniaque composé du prénom  (ou Husejn, Husejin) et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Husein »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1968), joueur de football américain ;
 Said Husejinović (né en 1988), joueur de football bosnien ;
  (né en 1971), joueur de football serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque